Název Hankovce má více sídel na Slovensku:
 Hankovce (okres Bardejov), obec v okrese Bardejov
 Hankovce (okres Humenné), obec v okrese Humenné